Lima är ett släkte av musslor som först beskrevs av Fabricius 1779.  I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Acesta. Lima ingår i familjen filmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Filmusslor